A RO-387 é uma rodovia estadual de Rondônia, que liga o município de Espigão do Oeste á BR-364, na cidade de Pimenta Bueno.

Rodovias estaduais de Rondônia
Espigão d'Oeste
Pimenta Bueno